El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en dilluns. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en dilluns 1 de gener i s'acaben en dilluns 31 de desembre. En són exemples el 2001 i el 2007. L'últim any comú començat en dilluns fou el 2018 i el proper serà el 2029.

Altres anys comuns començats en dilluns 

Calendari
Setmana